Begin Again ():
 Begin Again — альбом британского трио Nutshell (1978).
 «Begin Again» — песня британской инди-рок группы Space (1998).
 «Begin Again» — сингл Тейлор Свифт (2012).
 Begin Again — альбом американской певицы Норы Джонс (2019).